Куни:

Топоним 
 Куни-кё — столица Японии в VIII веке.
 Куни — деревня в префектуре Гумма (Япония).
 Куни (Kuni) — одна из 180 воред в регионе Оромия (Эфиопия).

Фамилия 
 Куни (Cooney, из O’Cooney, гэл. O’Cuoana) — ирландская и японская фамилия.
 Михаил Куни (псевдоним Моисея Абрамовича Кунина; 1897—1972) — советский цирковой и эстрадный исполнитель, художник.
 Куни, Фрэнк Генри — канадско-американский политик, 9-ый губернатор Монтаны.
 Куни, Майкл — американский политик, лейтенант-губернатор штата Монтана.
 Куни, Рэй (род. 1932) — английский драматург и актёр.
 Куни, Фёдор Максимилианович (1931—2012) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Куни-но-мия  — княжеский дом, вторая по старшинству ветвь японского императорского дома:
 Куни-но-мия Асаакира
 Куни-но-мия Асахико
 Куни-но-мия Куниёси
 Куни-но-мия Така

Другое 
 Разговорное обозначение куннилингуса

См. также 
 Куньи
 Куна